Orthodoxe Kirchen steht für:

 Orthodoxe Kirchen, Kirchengemeinschaften in byzantinisch-orthodoxer Tradition
 Orthodoxe Kirchenbauten, Bauwerke der byzantinisch-orthodoxen Kirchengemeinschaften
 Orientalisch-orthodoxe Kirchen (auch altorientalische Kirchen), zusammenfassende Bezeichnung für verschiedene orientalische Kirchen